Rosterg ist der Familienname folgender Personen:

 August Rosterg (1870–1945), deutscher Industrieller und Generaldirektor der Wintershall AG
 Wolfgang Rosterg (1909–1944), deutscher Unteroffizier der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg, Mordopfer als Nazigegner und angeblicher Verräter